Michael Schulz (1958), (Oost-)Duits voetballer
 Michael Schulz (1961), (West-)Duits voetballer
 Michael Schulz (1989), Duits voetballer